Штат США Північна Кароліна поділяється на 100 округів (county).

Північна Кароліна